Ждакаев — русская фамилия. 

Известные носители:
 Ждакаев, Григорий Тимофеевич (1922—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Ждакаев, Иван Андреевич (1957—2005) — Народный депутат Верховного Совета СССР, депутат Государственной думы РФ.